Фельзингер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Фельзингер, Дональд Е. — американский предприниматель.
 Фельзингер, Норберт (род. 1939) — австрийский фигурист.